Samuel Autexier, né le  à Sumiswald en Suisse, est un éditeur et graphiste français.

Biographie

Famille 
Né en Suisse d'une mère suédoise Mary Autexier (née Carlmark) et d'un père charentais Noël Autexier qui se sont rencontrés au Pérou avant de s'installer en Haute-Provence dans le pays de Forcalquier en 1970.

Parcours professionnel 

Créateur avec Philippe Cottenceau, Pierre Lieutaghi, et Anne-Marie Vidal de la revue de poésie Propos de Campagne (1993-)  reprise ensuite par Michel Foissier. Il fonde en 1999 avec sa sœur Héléna Autexier et Philippe Geneste la collection puis la revue Marginales (2002-2007) aux éditions Agone. Il crée en 2010 avec Bernard Weigel les éditions Quiero à Forcalquier .

Il est entre 1998 et 2000 secrétaire de rédaction de la revue Les Alpes de lumière à Mane sous la direction de Pierre Coste  puis pour le démarrage des éditions C'est-à-dire à Forcalquier entre 2007 et 2008.

En 2013, il dénonce avec plusieurs autres salariés licenciés par Agone les pratiques managériales et l'autoritarisme du directeur éditorial ainsi que les dysfonctionnements de l'association éditrice qui refuse de les entendre . Le 4 décembre 2013, le président de l'association Alain Guénoche est convoqué a une audience au Tribunal de grande instance de Marseille par un ancien salarié qui demande l'annulation de l'AG de septembre 2013 et la convocation d'une nouvelle AG avec tous les anciens salarié·es. Sont exposées à l'audience les pratiques contraires aux principes associatifs et à ses propres statuts de l'association Agone, le juge répondra par courrier le 25 janvier en décidant que le plaidant n'était plus membre de l'association ...

Il participe en janvier 2015 à la fondation du journal satirique La Canarde sauvage qui publie plus ou moins mensuellement des informations locales et de critiques sociales jusqu'en 2019 . La feuille de chou assiste à l'inexorable ascension politique du très opportuniste "marcheur" et député-maire de Forcalquier surnommé par la rédaction "Charlie" Castaner .

Entre 2018 et 2020, il reprend avec Sadou Czapka sous forme associative la librairie Regain à Reillanne .

Quelques auteur·es et artistes publié·es depuis 1993 : François Amsler, Giney Ayme, Jean-Christophe Belleveaux, Jérémy Beschon, André du Bouchet, Aimée Castain, Marie Chrisostome, Philippe Cottenceau, Stig Dagerman, Simone Debout-Oleszkiewicz, Lucienne Desnoues, Odette Ducarre, Antoine Emaz, Michel Foissier, Xavier Forneret, Alain Fraud, Philippe Geneste, Eyvind Johnson, Agathe Larpent, Jacques Le Scanff, Guy Lévis-Mano, Emmanuel Loi, Thierry Maricourt, Marcel Martinet, Harry Martinson, Marie Morel, Jules Mougin, Azadée Nichapour, Jacques Norigeon, Simon Ortner, Serge Pey, René Pons, Christian Roger, Jann-Marc Rouillan, Valérie Rouzeau, Frank Smith, Ingela Strandberg, Jean-Loup Trassard, Claude Vénézia, Camille Virot...

Anti-terrorisme 
Le 18 mai 2009 dans le cadre de l'affaire Tarnac, il fait l'objet d'une arrestation par les services régionaux de la police judiciaire de Marseille et se trouve placé en garde à vue prolongée dans les locaux de l'Évêché à Marseille en compagnie de Johanna et François Bouchardeau et de sa sœur Héléna Autexier pour répondre à des accusations portées par Bernard Squarcini alors directeur central du renseignement intérieur . Défendus par Maître Olivier Lantelme avocat à Aix-en-Provence, ils sortent de garde à vue au bout de 24h sans aucune charge et le dossier qui comporte des centaines d'écoutes téléphoniques est abandonné par l'accusation.

Publications 

 Éditorial du numéro 6 de la revue Propos de Campagne, « la maison », 1996 
 « Je reste sur ce versant (poèmes sous la forme d'un journal) », numéro 16 de la revue Agone, « Misère de la mondialisation », Agone, 1996 (réédition en 2003) 
 Éditorial du numéro 1 de la revue Marginales, Paysans dernier siècle ?, Marginales, 2002 
 Postface à La Société des vagabonds de Harry Martinson, Agone, 2004 
 Postface avec Ylva Lindberg Aniara, une odyssée de l'espace de Harry Martinson, Agone, 2004 
 Éditorial du numéro 5 de la revue Marginales, La littérature à la place des yeux. Jean Giono et Harry Martinson, écrivains du peuple, écrivains contre la guerre, Marginales, 2006

Notes et références

Liens externes 
 
 Site des éditions Quiero

Naissance en mars 1969
Naissance dans le canton de Berne
Éditeur français